Fuck You All!!!! Caput tuum in ano est — пятый полноформатный альбом норвежской блэк-метал-группы Carpathian Forest, вышедший в 2006 году. Вторая часть названия переводится с латыни как «Твоя голова у тебя в заднице» (либо «У тебя задница вместо головы»). Помимо стандартного CD издания ограниченным тиражом была выпущена версия в металлическом боксе, а на лейбле Back on Black альбом вышел на двух LP.

Список композиций

Участники записи 
 R. Nattefrost — вокал, гитара, клавишные, графическое оформление альбома
 Anders Kobro — ударные
 Tchort — гитара
 Vrangsinn — бас, клавишные, бэк-вокал
 Blood Perverter — гитара

Дополнительные участники
 Jan Tore Narvarsete, Tom C. Miriam — бэк-вокал

Примечания 

Альбомы Carpathian Forest
Альбомы Season of Mist